Анноне́ () — місто у Франції, регіон Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південний схід від Парижа, 60 км на південь від Ліона, 60 км на північ від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

2010 року в муніципалітеті налічувалося 8055 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 16966,0 особи, медіана доходів становила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт міста Анноне 
 [ Розташування муніципалітету Анноне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш